

Géographie 

 Herm : île Anglo-Normande
 Herm :  commune française, située dans le département des Landes

Voir aussi 

 Pachys d'Herm : club de rugby à XV féminin français, basé à Herm dans les Landes, qui est devenu aujourd'hui les Pachys de l'US Dax
 Lherm : page d’homonymie